Сен-Шаман — коммуна во Франции, в департаменте Канталь
 Сен-Шаман — коммуна во Франции, в департаменте Коррез